Дмитряшевские Вы́селки — упразднённая деревня Фомино-Негачёвского сельского совета Хлевенского района Липецкой области.

Деревня располагалась на берегах реки Неги между деревнями Аникеевка и Крещенские Выселки.

Было основано не позднее 1883 года . Судя по названию, первопоселенцы были выходцами из села Дмитряшевка.

В конце XX века Дмитряшевские Выселки перестали быть населенным пунктом.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хлевенского района